Савелий Фалькович:
 Фалькович, Савелий Владимирович (1911—1982) — советский учёный в области прикладной математики и механики.
 Фалькович, Савелий Еремеевич (1920—2010) — доктор технических наук, профессор, академик Международной академии наук прикладной радиоэлектроники.